Kenn kan syfta på:

 KENN – artistnamn för en japansk skådespelare född 1982, se Kenichirō Ōhashi

Geografi

Storbritannien 

 Kenn, Somerset, ort i England, 
 Kenn, Devon, ort i England,

Tyskland 

 Kenn, Tyskland, Rheinland-Pfalz,